Името Побит камък носят четири български села:

 Побит камък, област Кюстендил.
 Побит камък, област Пазарджик.
 Побит камък, област Разград.
 Побит камък, вилна зона край с. Нови хан, Софийска област.

Може да се отнася и за
 Побити камъни - скални образувания близо до гр. Девня, Варненско